Чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд — волейбольні змагання в Україні, засновані 1992 року.

Чемпіонат проводять у трьох дивізіонах — Суперлізі, вищій лізі та першій лізі. Між лігами за результатами кожного сезону проводять обмін командами — найгірші переходять у нижчу за рангом лігу дивізіону, їхнє місце займають кращі команди нижчих ліг. Кращі команди Суперліги отримують право грати в єврокубкових турнірах, які проводять під егідою ЄКВ (CEV).

Переможці чемпіонатів України

Суперліга 
(до сезону-1999/00 — вища ліга)

Таблиця медалей

Учасники 

 У верхньому рядку таблиці вказано рік закінчення чемпіонату.
 У таблиці вказані сучасні або останні назви клубів на момент їх виступів у Суперлізі.
 «Азовсталь» — до 2006 «Маркохім»
 «Азот-Спартак» — до 2002 «Азот»
 «Барком-Кажани» — до 2014 «Барком»
 «Буревісник-ШВСМ» — до 1993 «Буревісник»
 ВК «Вінниця» — до 1998 «Ремтехсільмаш», до 2000 СК ВВС, до 2001 СК «Вінниця», до 2002 ВК «Вінниця», до 2010 «СДЮСШ-Міцний горішок», до 2014 ВНАУ
 «Динамо» — до 1994 «Динамо», до 1995 «Динамо-УкрКор»
 «Дніпро» — до 1998 «Дніпро», до 2004 «Дніпро-Динамо», до 2008 «Локомотив»
 «Локомотив» Харків — до 1994 «Локомотив», до 1995 «Локомотив-Юрист», до 1997 «Локомотив-ОЛВЕСТ»
 «Лучеськ-Підшипник» — до 1998 «Підшипник»
 «Металург» — до 2006 «Зарево»
 «Мотор-Січ» — до 1994 «Титан-БІТ»
 «Факел» — до 2006 «Факел-Буковель»
 «Феміда» — до 1995 «Торпедо», до 2000 «Шляховик-СКА»
 «Хімпром-СумГУ» — до 2014 «Хімпром»

Вища ліга 
(до сезону-1999/00 — 1-а ліга, з сезону-2005/06 до сезону-2008/09 — вища ліга «А»)

Вища ліга «Б» 
(турнір проводився у сезонах 1998/99, 2005/06, 2007/08, 2008/09)

1-а ліга 
(до сезону-1999/00 — 2-а ліга)

Примітки 
Першість проводили у двох територіальних зонах — Східній та Західній. Переможець Східної зони став бердянський «Прибій», переможцем Західної — «Цукровик».

Див. також 
 Чемпіонат України з волейболу серед жінок
 Кубок України з волейболу серед жінок
 Кубок України з волейболу серед чоловіків
 Суперкубок України з волейболу

Примітки

Джерела 
 80 років українському волейболу. Літопис-хронологія 1925—2005 р.р. / за заг. ред. Єрмакова С. С. — К., 2005. — 96 с. — ISBN 966-8106-18-0.

Посилання 
 Призери чемпіонатів на сайті ФВУ.
 9 диких фактів про український волейбол. — 2018. — 25 січня.

Чемпіонати України